

Cinema 
L'agente segreto, titolo alternativo del film Amore e mistero (Secret Agent) – film del 1936 diretto da Alfred Hitchcock
L'agente segreto (The Secret Agent) – film del 1996 diretto da Christopher Hampton

Letteratura 
L'agente segreto (The Secret Agent) – romanzo del 1907 scritto da Joseph Conrad
L'agente segreto (L'agent secret) – romanzo del 1911 di Marcel Allain

Pagine correlate 
Secret Agent